

Aziende 
AMF Gloria – Azienda milanese produttrice di biciclette e moto, attiva dal 1921 al 1955

Botanica 
 AMF – acronimo di Arbuscular Mycorrhiza Fungi.  Micorriza creata da funghi del phylum Glomeromycota

Codici 
 AMF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ama (Papua Nuova Guinea)
 AMF – codice vettore ICAO di Ameriflight
 amf – codice ISO 639-3 della lingua hamer-banna

Geologia 
 AMF – Anfiboliti del Monte Forno – nella Valmalenco, in provincia di Sondrio,  sintema stratigrafico della Lombardia

Sigle 
 Asociación Mundial de Futsal – associazione mondiale di calcio a 5
 AMF(L) – acronimo di (ACE Mobile Force (Land), dove ACE stava per Allied Command Europe) che era la componente di terra della forza di intervento immediato della NATO